Comunas francesas
 Émanville (Eure)
 Émanville (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos